De originele Engelstalige titel van het verhaal Het onzienbare van H.P. Lovecraft.
The Unnamable (film), een film gebaseerd op bovengenoemd verhaal.
The Unnamable (roman), een roman van Samuel Beckett